Primus (banda)
Primus (cerveja)
Banco Primus
Fogão Primus

Desambiguação